A  My Little Pony: Pónivilág (eredeti cím: My Little Pony: Pony Life) 2020-től sugárzott amerikai-ír-kanadai animációs gyermek televíziós sorozat, amelyet Katie Chilson fejlesztett ki. A Hasbro My Little Pony franchise-án alapul. A 2010-es Én kicsi pónim: Varázslatos barátság spin-offja és az ötödik animációs sorozat, amely a franchise alapján készült. A sorozatot az Entertainment One készíti, az Allspark Animation (amelyet az eOne az első évad után elnyelt) és a Boulder Media együttműködésében. A sorozat az elődjénél is komikusabb hangvételre összpontosít. A Varázslatos barátságtól eltérően minden epizód 11 perc hosszú és két öt perces szegmensből áll. A sorozat Kanadában debütált 2020. június 21-én a Treehouse TV műsorán. Amerikában 2020. november 7-én mutatták be a Discovery Family csatornán. Magyarországon a Minimax mutatta be 2021. május 30-án.

Ismertető 
A sorozat középpontjában a Pinkie Pie által működtetett helyi cukrászüzlet, a Kockacukor Sarok áll, amely olyan varázslatos bájitalok titokzatos forrásának is helyet ad, amelyeket ki kell bontani, amikor arra szükség van.

Szereplők

Magyar változat 
A szinkront a Minimax megbízásából a Direct Dub Studios készítette.
 Felolvasó: Németh Kriszta
 Főcímdal: Csuha Bori, Hermann Lilla
 Magyar szöveg: Kövesdiné Lám Zsuzsánna, Ványai István
 Hangmérnök és vágó: Kassai Zoltán
 Gyártásvezető: Gémesi Krisztina
 Szinkronrendező: Kéthely-Nagy Luca
 Produkciós vezető: Witzenleiter Kitty
 További magyar hangok: Baráth István, Bergendi Áron, Bérczes Gabriella, Czető Ádám, Czirják Csilla, Gáll Dávid, Kassai Zoltán, Kádár-Szabó Bence, Laudon Andrea, Réti Szilvia, Sarádi Zsolt, Sánta Annamária, Szabó Andor, Tárnok Csaba

Epizódok

Évados áttekintés

1. évad (2020)

2. évad (2021)

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 
 

2020-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok